Svetovno prvenstvo v atletiki 1999 je sedmo svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 20 in 29. avgustom 1999 na olimpijskem stadionu v Sevilli, Španija. Udeležilo se ga je 1821 atletov iz 201-ih države, ki so tekmovali v 46-ih disciplinah. Gregor Cankar je s tretjim mestom v skoku v daljino osvojil prvo medaljo za Slovenijo na svetovnih prvenstvih v atletiki.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na IAAF

1999
1999 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Sevilji